Andrew Simpson peut désigner :

 Andrew Simpson (1976-2013), marin britannique ;
 Andrew Simpson (1989-), acteur irlandais.